Aja (album), een album van de Amerikaans jazzrockband Steely Dan
 Aja (godin), een Mesopotamische godin, echtgenote van de zonnegod Sjamasj
 Aja (taal), een Niger-Congotaal die gesproken wordt door de Aja uit West-Afrika
 Aja (volk), een volk uit Benin en Togo in West-Afrika

 AJ Auxerre, een Franse profvoetbalclub
 Al Jazeera America, een Amerikaans televisiekanaal
 American Journal of Archaeology, een wetenschappelijk tijdschrift
 Luchthaven van Ajaccio (IATA-code: AJA), een Franse luchthaven

Personen 
Familienaam
 Alexandre Aja (1978), Frans filmregisseur en scenarioschrijver
 David Aja (1977), Spaans striptekenaar 
 Gonzalo Aja (1946), Spaans wielrenner
 Pablo Aja (1986), Mexicaans voetballer

Voornaam
 Aja (actrice) (1963), Amerikaans pornoactrice en -regisseur
 Aja Kim, Amerikaans zangeres en liedjesschrijfster
 Aja Kong (1970), Japans worstelaar

Zie ook 
 Aia, een Spaanse gemeente
 Aya, een Koranvers